Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft ist ein jährlich ausgetragenes Billardturnier in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Veranstalter des Turniers ist die International Pyramid Confederation und der Poolbillard-Weltverband WPA.

Rekordsieger ist mit drei Titeln der Kasache Qanybek Saghyndyqow.

Die erste offizielle Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide wurde 1999 ausgetragen und vom Russen Jewgeni Stalew gewonnen, der auch im folgenden Jahr Weltmeister wurde. 2001 gewann Qanybek Saghyndyqow seinen ersten Titel. Mit 17 Jahren und 11 Monaten ist er der jüngste Sieger aller Zeiten. Da das Russische Billard hauptsächlich in den GUS-Staaten bekannt und populär ist, kommen auch die meisten erfolgreichen Spieler dorther. Der Italiener Giorgio Margola und der Lette Māris Vartiks waren bislang die einzigen Medaillengewinner, die nicht aus den GUS-Staaten kamen. Deutschland war bislang dreimal Gastgeber: 2000 fand die WM in Kirkel statt, 2002 und 2010 im hessischen Willingen.

Seit 2005 wird eine separate Weltmeisterschaft für Damen ausgetragen. Rekordsiegerin ist die siebenmalige Weltmeisterin Diana Mironowa. Die Russin gewann ihren ersten Titel 2010 im Alter von 14 Jahren und 5 Monaten und ist damit die jüngste Siegerin.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise